Bieg masowy mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. Zawody odbyły się 5 marca w fińskim Lahti na dystansie 50 km techniką dowolną. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w szwedzkim Falun nie obronił Norweg Petter Northug, który tym razem zajął ósme miejsce. Nowym mistrzem świata w tej konkurencji został Kanadyjczyk Alex Harvey, srebrny medal zdobył Rosjanin Siergiej Ustiugow, a trzecie miejsce zajął reprezentant gospodarzy, Matti Heikkinen.

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017